Josef Schneider (1840-1927) – imprenditore tedesco
 Josef Schneider (1891-1966) – canottiere svizzero
 Josef Schneider (1901-?) – calciatore austriaco
 Josef Schneider (1906-1998) – arcivescovo tedesco
 Josef Schneider (1914-1981) – militare tedesco
 Josef Schneider (1914-?) – calciatore tedesco
 Josef Schneider (1957) – sciatore tedesco